Calliaster är ett släkte av sjöstjärnor. Calliaster ingår i familjen ledsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsjöstjärnor
Calliaster